Paulina ist die Bezeichnung für

 einen weiblichen Vornamen, siehe Pauline
 einen Asteroiden, siehe (278) Paulina
 Lollia Paulina († 49), Gattin des römischen Kaisers Caligula
 Domitia Paulina († um 130), Schwester des römischen Kaisers Hadrian
 Caecilia Paulina († ca. 236), Gattin des Kaisers Maximinus Thrax

Paulina ist der Familienname folgender Personen:
Hensley Paulina (* 1993), niederländischer Leichtathlet
Lianne Paulina-Mürl (1944–1992), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Siehe auch:
 Pavlina
 Pauliina